Copa Artigas 1983 - szóstą edycję turnieju towarzyskiego o Puchar Artigas między reprezentacjami Paragwaju i Urugwaju rozegrano w 1983 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Artigas 1983 został zespół Urugwaju.

Poprzedni turniej z tej serii Copa Artigas 1977, a następny Copa Artigas 1985.

Copa Artigas
1983 w piłce nożnej
1983 w Ameryce Południowej
Paragwaj w XX wieku
Urugwaj w XX wieku